Tallinn Trophy 2016 – ósme zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2016/2017. Zawody rozgrywano od 22 do 27 listopada 2016 roku w hali Tondiraba Ice Hall w Tallinnie.

Wśród solistów triumfował Roman Sawosin, zaś w rywalizacji solistek Stanisława Konstantinowa. W parach sportowych zwyciężyli Rosjanie Alina Ustimkina i Nikita Wołodin, natomiast wśród par tanecznych Rosjanie Jelena Iljinych i Rusłan Żyganszyn.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2016
2016 w łyżwiarstwie figurowym
2016 w Estonii